Баязит Дим (наст. имя — Баязит Фатхелисламович Баянов; ; 1909—1945) — башкирский писатель и поэт, журналист. Участник Великой Отечественной войны.

Биография 

Баянов Баязит Фатхелисламович родился 24 января 1909 года в деревне Аюханово Белебеевского уезда Уфимской губернии, ныне Давлекановского района Республики Башкортостан. Отец — Фатхелислам Баянов являлся сыном сельского муллы, вернулся инвалидом с русско-японской войны, занимался земледелием; мать — Зайнаб; всего у них было десять детей, трое из которых погибли во время голода 1921 года.

После окончания семилетней школы, в 1924—1928 гг. учился в Белебеевском педагогическом техникуме.

В 1928 году направлен в республиканскую газету «Коммуна» (бывшая газета «Яна ауыл»). В 1930 году организовал Туймазинскую районную газету «Ленинский путь» (ныне «Туймазинский вестник») и стал её первым редактором. В 1931 году вступил в ряды ВКП (б).

В 1932—1943 гг. служил в рядах Красной Армии. В это время часто печатался в журнале «Октябрь». С 1932 года — в пограничных войсках на Дальнем Востоке, с 1934 года стал политруком, а после — комиссаром полка. Принимал участие в боевых действиях на озере Хасан и на Халхин-Голе в Монголии. Перед самой войной воинское соединение, где служил Баязит Баянов, было переброшено на западную границу СССР и 22 июня 1941 года он уже стал участником Великой Отечественной войны. В боях под Смоленском был тяжело ранен, после госпиталя снова воевал и в битве за Москву получил тяжелое ранение. Был демобилизован из армии по инвалидности.

В 1943—1945 гг. являлся сотрудником Башкирского областного комитета ВКП(б).

10 октября 1945 года Дим Баязит умер от ранений подорвавших его здоровье.

Творческая деятельность 

Дим Баязит одним из первых среди башкирских писателей ввёл в прозу 1930-х гг. военную тему. В 1936 году в Башгосиздате был издан первый сборник его рассказов под названием «Хәрби хикәйәләр» («Военные рассказы»), которая была посвящена службе на Дальнем Востоке. В 1941 году вышел сборник «Фронт хикәйәләре» («Фронтовые рассказы»), куда были включены рассказы о Великой Отечественной войне. В рассказах «Первая схватка», «Наша девушка», «Комиссар Лавров», «Железные люди» и других описывается стойкость советских солдат и офицеров, дружба людей разных национальностей, объединившиеся в борьбе против единого врага — фашизма.

Книги 
 Хәрби хикәйәләр. Өфө, 1936.
 Фронт хикәйәләре. Өфө, 1941.

Примечания

Ссылки 
 Алибаев З. А. Баязит Дим.// Статья в Башкирской энциклопедии
Политработники Великой Отечественной войны
Башкирские поэты
Башкирские писатели
Участники боёв на Халхин-Голе (СССР)
Участники боёв на озере Хасан